Коломер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коломер, Хосе (1935—2013) — испанский спортсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме по хоккею на траве.
 Коломер, Эдмон (род. 1951) — испанский дирижёр.